Baen ist der Familienname folgender Personen:
 Jan de Baen (1633–1702), ein niederländischer Maler
 Jim Baen (1943–2006), US-amerikanischer Herausgeber und Redakteur
 Rafael Baen († 2015), kolumbianischer Journalist, Schriftsteller und Fotograf

Baen steht für:
 Baen Books, ein Buchverlag in den USA
 Baen, ein Fluss in Indien